La Seconda Divisione IBL del 2010 è stata la 1ª edizione del torneo di secondo livello del campionato italiano di baseball, riservato alle seconde squadre delle franchigie. Il torneo ha avuto inizio ad aprile ed è finito ad agosto.

Regular season

Squadre

Risultati

Classifica

Le prime 4 classificate si qualificano per le semifinali.

Fase finale

Voci correlate
Italian Baseball League
Italian Baseball League 2010
Coppa Italia IBL 2010

Collegamenti esterni
Struttura dei campionati 2010 dal sito della FIBS

Baseball nel 2010
Italian Baseball League